The Cynic – cortometraggio del 1914 diretto da Ralph Delmore
 The Cynic – album di Zoe Rahman del 2001
 The Cynic – singolo dei Kashmir del 2005
 The Cynic – album di Monte Cazazza del 2010